Sâncrai ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Sâncrai (Alba), Katastralgemeinde der Stadt Aiud
Sâncrai (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
Sâncrai (Hunedoara), Katastralgemeinde der Stadt Călan

Siehe auch: Sâncraiu